Rudolf Bartsch ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Bartsch (1929–1981), deutscher Schriftsteller
 Rudolf Hans Bartsch (1873–1952), österreichischer Schriftsteller
 Rudolf Jürgen Bartsch (1921–2000), deutscher Schriftsteller und Kabarettist